Morell ist der Familienname folgender Personen:
 André Morell (1909–1978), britischer Schauspieler
 Andreas Morell (1646–1703), Schweizer Numismatiker
 Andreas Morell (* 1958), deutscher Regisseur, Produzent und Autor
 Antoni Morell (1941–2020), andorranischer Schriftsteller
 Bernhard Morell (1785–1859), Schweizer Architekt
 Curdin Morell (* 1963), Schweizer Bobfahrer
 Esteban Peña Morell (1894–1938), dominikanischer Komponist
 George Christophe Morell (1765–1850), Tabakfabrikant und hessischer Landtagsabgeordneter
 Gerd Morell (1928–1973), deutscher Schlagersänger und Schlagzeuger

 Jakob Morell (1614–1681), deutscher Maler, siehe Jacob Marrel
 Juan Andrés y Morell (1740–1817), spanischer Jesuit und Aufklärer, siehe Juan Andrés
 Juan Pablo Torres (1946–2005), kubanischer Jazzposaunist, Musikproduzent, Bandleader und Arrangeur
 Karl Morell (1822–1866), Schweizer Historiker, Jopurnalist und Hochschullehrer
 Karl Friedrich Morell (1759–1816), Schweizer Botaniker, Chemiker und Apotheker
 Marie-Jo Morell (* 1937), deutsche Schriftstellerin, Pseudonym von Doris Gercke
 Marty Morell (* 1944), amerikanischer Jazzmusiker
 Max Morell (1916–1994), Schweizer Schriftsteller
 Michael Morell (* 1958), US-amerikanischer Geheimdienstler
 Mihály Morell (1911–2013), ungarischer Filmeditor und Künstler
 Monica Morell (1953–2008), schweizerische Schlagersängerin
 Pit Morell (* 1939), deutscher Maler
 Reiner Morell (* 1949), deutscher Diplomat
 Sally Fallon Morell, US-amerikanische Aktivistin und Essayistin
 Steve Morell (* 1967), deutscher Musiker und Verleger
 Theo Morell (1886–1948), deutscher Arzt (Leibarzt Hitlers)
 Thomas Morell (1703–1784), englischer Geistlicher und Librettist
 Virginia Morell, US-amerikanische Journalistin und Autorin

Morell steht zudem für:
 Chez Morell, Schweizer Heftromanserie
 Sa Canova de Morell, archäologischer Fundplatz auf Mallorca
 El Morell, Gemeinde in der Provinz Tarragona, Spanien

Siehe auch:
 Morell (Patrizierfamilie) 
 Morel
 Morrell
 Morelle